Ženská čtyřhra Zavarovalnica Sava Portoroz 2021 probíhala na přelomu první a druhé polovině září 2021. Do deblové soutěže portorožského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu šestnáct dvojic. Obhájcem titulu z roku 2010, kdy se turnaj konal naposledy, byl rusko-český pár Marija Kondratěvová a Vladimíra Uhlířová, jehož členky ukončily v shodně v roce 2016 profesionální kariéry.

Vítězem se stal nenasazený rusko-slovenský pár Anna Kalinská a Tereza Mihalíková, který ve finále zdolal srbsko-nizozemské turnajové dvojky Aleksandri Krunićovou a Lesley Pattinamu Kerkhovou. Po vyrovnaném dvousetovém průběhu 4–6 a 6–2 rozhodl až supertiebreak nejtěsnějším poměrem [12–10]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a při prvním společném startu na okruhu WTA získaly premiérovou trofej. V minulosti spolu triumfovaly na juniorském Australian Open 2016. Kalinská vybojovala druhý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Mihalíkovou to bylo vůbec první takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Andreja Klepačová /  Tamara Zidanšeková (semifinále)
  Aleksandra Krunićová /  Lesley Pattinama Kerkhoveová (finále)
  Anna Danilinová /  Fanny Stollárová (čtvrtfinále)
  Katarzyna Piterová /  Heather Watsonová (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Slovenia Open
WTA Tour 2021